Osoby o tym nazwisku:
 Graeme Killick – kanadyjski biegacz narciarski
 Gordon Killick – brytyjski wioślarz